Osoby o tym nazwisku:
 Ľudo Zúbek – słowacki pisarz
 Marek Zúbek – czeski piłkarz